Мария Ивановна Лимарева (21 августа 1928 — 14 июля 2016) — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая колхоза имени Ленина Шебекинского района Белгородской области, Герой Социалистического Труда (1965).

Биография 
Родилась в 1928 году в селе Крапивное, Шебекинского района Белгородской области.

Завершила обучение в семилетней школе. Трудовую деятельность начала в годы Великой Отечественной войны в колхозе имени Ленина Шебекинского района. Также работала в колхозе "Революционная заря". В 1956 году окончила обучение на агрозоотехнических курсах. В этом же году была назначена звеньевой свекловичного звена колхоза имени Ленина. Более 20 лет проработала в этой должности. Всегда показывала высокие результаты своего труда.    

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1965 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные урожаи сахарной свёклы Марии Ивановне Лимаревой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

В 1972 году была удостоена звания "Мастер золотые руки". С 1978 года находится на заслуженном отдыхе.   

Проживала в родном селе. Умерла 14 июля 2016 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (31.12.1965)
 орден Ленина (31.12.1965)  
 другие медали.

Примечания

Ссылки 
 

Полеводы